Rogersville puede hacer referencia a las siguientes localidades:

Estados Unidos 
Rogersville, pueblo del Estado de Alabama;
Rogersville, ciudad del Estado de Misuri;
Rogersville, lugar designado por el censo en el Estado de Pensilvania;
Rogersville, pueblo ubicado en el Estado de Tennessee; o

Otros 
Rogersville, en Canadá.